Cyprina ligeriensis est une espèce éteinte de mollusques bivalves. Elle a été décrite par d'Orbigny en 1843.

Bibliographie

Notes et références 

Veneroida
Espèce de bivalves (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1843